Hans von Wolzogen ist der Name folgender Personen:

* Hans von Wolzogen (Schriftsteller) (1848–1938), deutscher Schriftsteller und Redakteur
 Hans von Wolzogen (Filmproduzent) (1888–1954), deutscher Filmproduzent und Regisseur